Herrera del Duque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Herrera del Duque (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Herrera del Duque (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar